Ian Charleson
 Ian Charleson Awards
 , actrice irlandaise